TD o td puede referirse a:
 Celda de una tabla en HTML (<td> es su etiqueta).
Chad, Estado de África, según su código de dos letras ISO y dominio de nivel superior de país (.td), derivados del nombre francés del país, Tchad.
Tangerine Dream, banda alemana de música electrónica.
Teachta Dála o diputado, miembro de la cámara baja del Parlamento irlandés, el Dáil Éireann.
Teenage Dream, un álbum 2010 de Katy Perry.
Tenacious D, un dúo musical y humorístico estadounidense.
Toronto-Dominion Bank, un banco canadiense normalmente conocido como TD Bank.
Touchdown, forma básica de anotación en el fútbol americano y canadiense.
 Transporte y Distribución (suele abreviarse como T&D y se usa en el campo de la energía. Véanse p.e. transporte por tubería, transmisión de energía eléctrica y red de distribución de energía eléctrica).
Trinidad y Tobago, estado de América, según su código de dos letras de la OTAN.
Telediario, informativo de La 1 que suele abreviarse como TD.
Telediario, informativo sampedrano de Teleprogreso.
Televisa Deportes, división de televisa dirigida a los deportes.
Teledeportes, programa deportivo del Paraguay.
Teledeportes, programa deportivo de Panamericana Televisión.
Teledeportes, programa deportivo de Teleceiba Canal 7.
Todo deportes, programa deportivo de Canal 11
Tower Defense, género de videojuegos.
Director técnico, técnico superior de una empresa o de un proyecto.

Siglas